Stinker steht für:
 Smraďoch, Torfmoorgebiet in Tschechien
 Strauchart, siehe Faulbaum
 Bezeichnung aus dem Seemannsjargon für den Riesensturmvogel

Sonstiges:
 Stinker Point, Landspitze von Elephant Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Gestank